Gli sbandati – film italiano del 1955 diretto da Francesco Maselli
 Gli sbandati (The Outcasts) – altro titolo italiano di Sui sentieri del West, serie televisiva statunitense del 1968-1969
 Gli sbandati (The Runaways) – serie televisiva statunitense del 1978-1979
 Gli sbandati (West Coast) – film francese del 2016 diretto da Benjamin Weill